Танзанійська Прем'єр-ліга 2015—16 (, ) — 51-й сезон чемпіонату Танзанії, який проходив з 12 вересня 2015 по 22 травня 2016. Чемпіоном турніру у 21-й раз став Янг Афріканс.

Учасники 

У чемпіонаті брали участь 16 команд:

Турнірна таблиця

Примітки

Посилання 
 Статистика на RSSSF 

Чемпіонату Танзанії з футболу
2016 у футболі
2015 у футболі